Neguilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostemma githago.
El nombre común de la planta Nigella sativa.
El nombre común de la planta Nigella damascena.
El nombre común de la planta Nigella gallica.